Berrocal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berrocal (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Berrocal (bergstopp), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Berrocal (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar